Фуксман (идиш פוקסמאַן, от  или идиш פוקס — «лисица») — еврейская фамилия.

Известные носители 
 
Виталий Миронович Лоринов (Фуксман) (род. 1938) — советский и российский композитор.

Фуксман — томские купцы 1-й гильдии:
Фуксман, Илья Леонтьевич (Илиокум Вульфович) (ок. 1836—1917) — основатель династии.
Фуксман, Григорий Ильич (Герш) (1866—1937, расстрелян) — сын Ильи Леонтьевича.
Фуксман, Иосиф Леонтьевич (Осип) (1845—1914) — брат Ильи Леонтьевича.